Khare ist der Familienname folgender Personen:

 Atul Khare (* 1959), indischer Diplomat
 Chandrashekhar Khare (* 1967), indischer Mathematiker
 Eesha Khare, US-amerikanische Erfinderin
 Vishnu Khare (1940–2018), indischer Autor

Siehe auch:
 Kare